Juno steht für:

 Juno (Mythologie), römische Göttin

Orte:
 Juno Beach, französischer Küstenabschnitt und Operation im Zweiten Weltkrieg
 Juno Beach (Florida), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Juno (Georgia), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Juno (Südafrika), Stadt in der Provinz Limpopo, Südafrika
 Juno (Texas)
 Juno Peaks, Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Fahrzeuge:
 Juno I, Rakete, siehe Redstone (Rakete)
 Juno II, Rakete
 Juno (Raumsonde), Raumsonde
 Honda Juno, Motorrollertypen von Honda
 KFNB – Juno, österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Nestor bis Ariadne, Bihar bis Üllö, Jason II

Schiffe:
 Juno (Schiff, Großbritannien), um 1795 vor Ostindien gesunken
 Juno (Schiff, 1874), Passagierschiff
 HMS Juno, britische Kriegsschiffe
 ehemalige Fähre der britischen Reederei Caledonian MacBrayne, siehe Clyde-Streaker

Unternehmen und Marken:
 Juno (Hausgeräte), deutsche Hausgerätemarke
 Juno (Zigarettenmarke), Zigarettenmarke
 Juno, Version der Softwareentwicklungsumgebung der Eclipse Foundation, siehe Eclipse (IDE) #Versionen

Personen:
 Juno Temple (* 1989), britische Schauspielerin
 Madeline Juno (* 1995), deutsche Singer-Songwriterin

Musikgruppen:
 Juno (Band), US-amerikanische Band
 Juno Reactor, britische Band

Filme:
 Juno (Film), kanadisch-US-amerikanischer Film von Jason Reitman (2007)
 Juno and the Paycock, britischer Film von Alfred Hitchcock (1930)

Sonstiges:
 Juno, Sprechvariante für den Monat Juni
 Juno, Trumpfkarte im Besançon-Tarot
 Juno Awards, kanadischer Musikpreis
 Unternehmen Juno, Operation im Zweiten Weltkrieg
 (3) Juno, Asteroid des Hauptgürtels